782 км, 782-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 782 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683367.
 782 км — разъезд, Приволжская железная дорога (Волгоградская	область). Код 613218.